Побие́ние камня́ми ( — «забрасывание камнями, лапидация», от  — «камень») — вид смертной казни, известный с древности во многих странах мира. Это самый распространённый способ казни, описанный в Библии. Побиение камнями широко использовалось в еврейском и исламском праве. В некоторых мусульманских странах побиение камнями применяется до сих пор.

Описание 
Побиение камнями — это метод высшей меры наказания, при котором группа людей бросает камни в человека до тех пор, пока он не умрёт от многочисленных тупых травм. С древних времён засвидетельствовано применение этой формы наказания за тяжкие проступки. Казнь приводят в осуществление после соответствующего решения уполномоченного юридического органа: царя или суда.

В еврейском праве

В исламском праве 

Побиение камнями может быть использовано по шариату за прелюбодеяние, если совершивший или совершившая прелюбодеяние состоит в браке. Но при этом оговариваются условия, которые делают применение смертной казни почти неосуществимым на практике. Прелюбодеяние непосредственно (по образному выражению юристов, нужно видеть, что «ключ находится в замке») должны наблюдать четыре (минимум) человека, обладающих безупречной репутацией и пользующихся заслуженным авторитетом (грубо говоря, свидетельства тех, кого часто обвиняют во лжи, свидетельства ненадёжных людей не принимаются). Если будут расхождения в показаниях свидетелей, они все будут подвергнуты телесному наказанию. Любое весомое сомнение отменяет наказание. Как правило, приговорённого к смерти закапывают по колени в землю и облачают в покрывало. В иранском уголовном законодательстве есть требование, что камни не должны быть больше, чем кулак, чтобы жертва не умерла «слишком быстро»; также камни не должны быть слишком маленькими.

Символическое побивание камнями Шайтана — один из этапов Хаджа.

В древней Японии 
 было ритуальным методом казни, выполнявшимся в древней Японии горными отшельниками Ямабуси, последователями  синкретического учения сюгэндо. Ритуал характеризовался закапыванием в землю высотой по пояс с последующим забиванием камнями. Процедура казни осуществлялась следующим образом: в земле выкапывалась большая яма, так чтобы человек мог в ней сидеть или даже стоять, а затем жертву крепко привязывали к столбу, лишая возможности двигаться и забивали камнями до смерти, или, иногда, недобитого хоронили заживо под грудой камней. Исикодзуме как метод казни практиковалось в Японии с древних времён до раннего периода Эдо.

Резонансные случаи побиения камнями в XXI веке 
В настоящее время побиение камнями применяется в некоторых мусульманских странах. Побиение камнями сохранялось в законодательстве Ирана, Объединённых Арабских Эмиратов, Ираке, Катаре, Мавритании, Саудовской Аравии, Сомали, Судане, Йемене, северной Нигерии, Афганистане, Брунее и в племенных частях Пакистана.

В ряде СМИ сообщалось о казни в Сомали 27 октября 2008 года девочки-подростка по решению местного суда после того, как по дороге из родного города Кисмайо к родственникам в Могадишо её предположительно изнасиловали трое мужчин. Согласно Amnesty International, осуждённой было всего тринадцать лет. В то же время канал BBC отмечал, что присутствовавшие при исполнении приговора журналисты оценили её возраст в 23 года, а осуждение 13-летней девочки за прелюбодеяние противоречило бы нормам исламского права.

16 января 2015 года было сообщено о побиении камнями боевиками организации Исламское государство Ирака и Леванта в захваченном ими иракском городе Мосул женщины, обвинённой в прелюбодеянии.

Примечания

Ссылки 

Способы и орудия смертной казни
Коллективные расправы
Еврейское право
 
Наказания в религиозном праве